Гуайми — язык народа гуайми. Относится к чибчанской языковой семье. Распространён в Панаме (провинции Бокас-дель-Торо, Чирики, Верагуас и комарка Нгобе-Бугле); всего 190 тыс. носителей (2000)) и Коста-Рике (провинция Пунтаренас; около 2840 носителей (2011)).

Письменность языка гуайми основана на латинском алфавите и включает следующие буквы: A a, Ä ä, B b, Ch ch, D d, E e, G g, Gw gw, I i, J j, K k, Kw kw, L l, M m, N n, Ng ng, Ngw ngw, Ñ ñ, O o, Ö ö, R r, S s, T t, U u, Ü ü, Y y.

Примечания 

Языки Коста-Рики
Языки Панамы
Чибчанские языки